Anthony Bitetto (né le  à Island Park dans l'État de New York aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 
Il est repêché par les Predators de Nashville au  rang, sixième tour, lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2010 avant de rejoindre les Huskies de l'Université Northeastern. Il joue deux saisons avec les Huskies puis rejoint l'organisation des Predators en jouant pour leur équipe affiliée, les Admirals de Milwaukee, faisant ainsi ses débuts professionnels lors des séries éliminatoires de la LAH.

Après trois saisons dans les ligues mineures, il fait ses débuts dans la LNH avec les Predators en 2014-2015, prenant part à sept parties avec le grand club. Il est régulier avec les Predators à partir de la saison 2015-2016, avec un rôle de défenseur de profondeur au sein de l'équipe.

Le , il est réclamé au ballottage par le Wild du Minnesota.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2007-2008 || Apple Core de New York || ||17 ||2 ||6 ||8 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009 || Apple Core de New York ||EJHL ||30 ||2 ||9 ||11 ||50 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009 || Ice de l'Indiana ||USHL ||24 ||1 ||3 ||4 ||29  ||13 ||0 ||3 ||3 ||6
|-
| 2009-2010 || Ice de l'Indiana ||USHL ||58 ||11 ||29 ||40 ||99 ||9 ||2 ||2 ||4 ||19
|-
| 2010-2011 ||Université Northeastern ||Hockey East ||38 ||3 ||17 ||20 ||66 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2011-2012 ||Université Northeastern ||Hockey East ||34 ||4 ||11 ||15 ||34 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2011-2012 || Admirals de Milwaukee ||LAH ||- ||- ||- ||- ||- ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2012-2013 || Admirals de Milwaukee ||LAH ||34 ||1 ||5 ||6 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Cyclones de Cincinnati ||ECHL ||23 ||1 ||2 ||3 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2013-2014 || Admirals de Milwaukee ||LAH ||73 ||11 ||25 ||36 ||85 ||3 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
| 2014-2015 || Admirals de Milwaukee ||LAH ||70 ||4 ||26 ||30 ||96 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2014-2015 || Predators de Nashville ||LNH ||7 ||0 ||0 ||0 ||7 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2015-2016 || Predators de Nashville ||LNH  ||28 ||1 ||5 ||6 ||19 ||14 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
| 2015-2016 || Admirals de Milwaukee ||LAH ||6 ||1 ||3 ||4 ||27 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2016-2017 || Predators de Nashville ||LNH  ||29 ||0 ||7 ||7 ||25 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2016-2017 || Admirals de Milwaukee ||LAH ||3 ||1 ||2 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2017-2018 || Predators de Nashville ||LNH ||32 ||1 ||	2 || 3 ||27 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2018-2019 || Predators de Nashville ||LNH || 18 || 0 || 3 || 3 || 8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Wild du Minnesota ||LNH || 18 || 0 || 0 || 0 || 4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Jets de Winnipeg || LNH ||51 || 0 || 8 || 8 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Rangers de New York || LNH || 14 || 1 || 3 || 4 || 20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 39 || 4 || 11 || 15 || 26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Barracuda de San José || LAH || 14 || 2 || 0 || 2 || 28 ||- ||- ||- ||- ||-

| 197 || 3 || 28 || 31 || 142 || 14 || 0 || 0 || 0 || 6

Trophées et honneurs personnels 
2008-2009 : champion de la Coupe Clark avec le Ice de l'Indiana.
2009-2010 : nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de l'USHL.
2010-2011 : nommé dans l'équipe des recrues de Hockey East.

Références 

Naissance en juillet 1990
Naissance  dans le comté de Nassau (New York)
Joueur américain de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur de l'Ice de l'Indiana
Joueur de hockey sur glace des Huskies de Northeastern
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur des Predators de Nashville
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Jets de Winnipeg
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Rangers de New York
Joueur du Barracuda de San José